Simon Géza
 Simon Géza  (1924–2009) színész
 Simon Géza (1956–) politikus
 Simon Géza (?) újságíró (Népszava)
hasonló nevűek
 Simon Géza Gábor (1947–) zenetörténész, zenei újságíró

Jegyzetek